Pop steht für:

 Pop (Album), Album der irischen Rockband U2
 Pop (Bezirk), Bezirk in der Provinz Namangan, Usbekistan
 Pop (britischer Fernsehsender), britischer Fernsehsender
 Pop (US-amerikanischer Fernsehsender), US-amerikanischer Fernsehsender
 Pop (Fernsehsendung), eine Musiksendung des Südwestfunks und des Hessischen Rundfunks von 1973 bis 1979
 Pop (Namangan), Hauptort im Bezirk Pop in der Provinz Namangan, Usbekistan
 Pop Verlag, deutscher Verlag
 Pop (Zeitschrift) Witten, Mode-Magazin
 Pop (Zug), ein italienischer Triebzug
 Pop Idol, vom britischen Fernsehsender ITV produzierter Gesangstalentwettbewerb bzw. eine Castingshow
 Pop TV, Sloweniens führender privater Fernsehsender
 Pop-Lackierung der Deutschen Bundesbahn
 Popreklame an öffentlichen Verkehrsmitteln, siehe Ganzreklame

sowie:
 Monat im Maya-Kalender, siehe Haab
 fiktive Musikgruppe PoP! im Film Mitten ins Herz – Ein Song für dich

Pop ist das Kurzwort für:

 Pop Art, Kunstrichtung, vor allem in der Malerei und Skulptur 
 Popkultur, kulturelle Strömung
 Popliteratur, nicht klar umrissene Literaturgattung
 Popmusik, ein Genre populärer Musik
 Pop Ollie, Technik beim Skateboard-Fahren

Pop ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Alina Ligia Pop (* 1995), rumänische Ruderin
 Anca Pop (1984–2018), rumänisch-kanadische Sängerin
 Aurel Pop (1921–2004), rumänischer Maler
 Claudiu-Lucian Pop (* 1972), rumänischer griechisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Cluj-Gherla
 Coriolan Pop (* 1926), rumänischer Politiker und Bürgermeister von Timișoara
 Denniz PoP (1963–1998), schwedischer DJ
 Diana Pop (* 1971), rumänische Basketballspielerin
 Dr. Pop (* 1982), deutscher Musikkabarettist, Stand-Up-Comedian, Moderator, Autor und Musikwissenschaftler
 Edina Pop (* 1941), deutsche Schlagersängerin
 Emil Pop (1897–1974), rumänischer Botaniker
 Florian Pop, rumänischer Mathematiker
 Gabriel Sorin Pop (* 1983), rumänischer Radrennfahrer
 Gheorghe Pop (* 1993), rumänischer Biathlet
 Iggy Pop (* 1947), US-amerikanischer Musiker
 Ioan Pop (* 1954), rumänischer Fechter und Sportfunktionär
 Ion Pop (* 1941), rumänischer Lyriker
 J. J. H. „Jaap“ Pop (* 1941), niederländischer Kommunalpolitiker (Bürgermeister von Haarlem)
 Jimmy Pop (* 1972), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Jordan Pop-Jordanov (* 1925), jugoslawischer bzw. nordmazedonischer Kernphysiker und Tennisspieler
 Josef Pop (1848–1917), tschechisch-österreichischer Verwaltungsbeamter, Politiker und Minister
 Mihai Pop (* 1985), rumänischer Handballspieler
 Mircea M. Pop (* 1948), deutsch-rumänischer Dichter, Kritiker und Übersetzer
 Oktay Pop (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Olivia Pop (* 1972), deutsche Sopranistin
 Ramona Pop (* 1977), deutsche Landespolitikerin (Berlin) (B’90/Grüne)
 Sever Pop (1901–1961), rumänischer Romanist und Dialektologe
 Simion Pop (1930–2008), Schriftsteller, Journalist und rumänischer Diplomat
 Simona Pop (* 1988), rumänische Fechterin
 Slađana Pop-Lazić (* 1988), serbische Handballspielerin
 Ștefan Pop (* 1987), rumänischer Opernsänger der Stimmlage Tenor
 Teodor-Adrian Pop, rumänischer Judoka
 Traian Pop (* 1952), rumänisch-deutscher Schriftsteller, Herausgeber und Verleger
 Willem Frederik Pop (1858–1931), niederländischer Minister und Offizier
 Yvy Pop (* 1975), deutsche Sängerin, Autorin und Radiomoderatorin

POP steht für:

 Flughafen Puerto Plata in der Dominikanischen Republik nach dem IATA-Code
 Pacific Ocean Park, ehemaliger Vergnügungspark bis 1968 in Santa Monica, USA
 Partial Order Planning, Planungsalgorithmus, siehe Ordnungsrelation
 Persistente organische Schadstoffe (Persistent Organic Pollutants), wie z. B. Polychlorierte Biphenyle
 Picture out of Picture, in der Technik die Bilddarstellungs-Funktion „Bild außer Bild“ bei Monitoren
 Pogo-Partei, in der Politik eine anarchistische Kleinpartei, siehe Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands
 Post Office Protocol, in der Netzwerktechnik ein Protokoll zum Empfang von E-Mails
 PowerPC Open Platform, in der Computertechnik ein Hardware-Referenzdesign
 Praxisorientierte Pflegediagnostik (POP), Klassifikation für ressourcenbasierte Pflegediagnosen
 Prostatevomeni Onomasia Proelefsis, geschützte Ursprungsbezeichnung für Lebensmittel in Griechenland, siehe Herkunftsbezeichnung

PoP steht für:
 Package-on-Package, Verfahren zur Chip-Verkapselung in der Elektrotechnik
 Pay-on-Production, in der Wirtschaft die Bezahlung je produzierter Einheit
 Percent of Precipitation, in der Meteorologie die Niederschlagswahrscheinlichkeit
 Point of Presence, in der Netzwerktechnik einen einzelnen physischen Knotenpunkt
 Point of Purchase, in der Wirtschaft einen einzelnen Verkaufsort
 Power of Politics, österreichisches Browserspiel
 Prince of Persia, Reihe von Computerspielen
 Proof of purchase, in der Wirtschaft einen Kaufnachweis

Siehe auch:

 BOP
 Popp
 Poppe

POP